Icantí, een alternatieve naam voor de stad in Panama
Aguas Claras (Puerto Rico), plaats (comunidad) in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico